Młyńsk peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Młyńsk, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Młyńsk, un village dans la voïvodie de Poméranie